Het Danish Darts Open 2018 was het achtste van dertien Europese Tour evenementen van de PDC Pro Tour 2018. Het toernooi werd gehouden van 22 tot en met 24 juni in de Brønbyhallen, Kopenhagen, Denemarken. Dit was het eerste PDC European Toernooi  dat in Scandinavië werd gehouden.

Mensur Suljović won het toernooi door in de finale Simon Whitlock te verslaan met 8-3.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld voor elk European Tour evenement bedroeg ook dit jaar £135,000.

Het prijzengeld telt mee voor de PDC Order of Merit, de Pro Tour Order of Merit en de European Tour Order of Merit. Maar als een geplaatste (top 16) speler in de tweede ronde wordt uitgeschakeld krijgt hij wel het prijzengeld van £2,000, maar telt dat NIET mee voor de Orders of Merit, zelfs niet voor de European Tour Order of Merit.

Gekwalificeerde spelers
De 48 gekwalificeerde spelers bestaan uit de top 16 van de PDC Pro Tour Order of Merit op 11 mei 2018. Deze 16 spelers waren direct geplaatst voor de tweede ronde. De overige 32 plaatsen gingen naar de spelers van vijf kwalificatie evenementen - 18 naar de UK Qualifier van 18 mei in Milton Keynes, acht naar de West/South European Qualifier van 30 mei, twee naar de Host Nation Qualifier van 21 juni, twee naar de winnaar van de Nordic & Baltic Qualifier van 23 februari (2018-8) en een van de East European Qualifier van 25 februari (2018-8). Verder ook nog de hoogst geklasseerde 'Scandinavische' speler zonder tourkaart van de PDC Order of Merit op 30 mei.

Dave Chisnall (10) ontbrak.

Schema

Dartswedstrijd in Denemarken
Darts in 2018
PDC Pro Tour
Sportevenement in Kopenhagen